Дубцы — топоним в России:
 Дубцы — деревня в Меленковском районе Владимирской области;
 Дубцы — деревня в Одинцовском районе Московской области
 Дубцы — посёлок при станции в Чудовском районе Новгородской области.